26. svetovno prvenstvo v smučarskih poletih je bilo načrtovano od 19. do 22. marca 2020 v Planici, toda zaradi pandemije nove koronavirusne bolezni v Sloveniji (COVID-19) je bilo prestavljeno na december. Planica je bila za gostitelja izbrana 1. septembra 2015 na kongresu FIS. Dogodek je minil brez gledalcev.

Spored 
Vse ure so zapisane v časovnem pasu (UTC+1).

Na Svetovnem prvenstvu v smučarskih poletih tekmovanje poteka v štirih serijah.

Rezultati

Reference 

Svetovno prvenstvo v smučarskih poletih
Športne prireditve v Sloveniji
2020 v športu
Planica
2020 v Sloveniji